Шарль Пино Дюкло (1704—1772) — французский историк, королевский историограф.

Сначала писал романы, из которых большой успех имел: «Confessions du comte de **» (1741).

Исторические его труды: «Histoire de Louis XI» (1745); «Considérations sur les moeurs de ce siècle» (1749; перев. на русск. яз. Карл фон Смиттен, «Рассуждения о нравах сего века», СПб. 1813); «Mémoires pour servir à l’histoire du siècle» (1751); «Mémoires secrets sur les règles de Louis XIV et XV», напечатано лишь в 1791 г. (нов. изд. 1864); «Considérations sur l’Italie» (1791).

Полное собрание его сочинений издали Desessart (1806), Belin (1821) и Auger (1821); избранные сочинения — Clément de Bis (1855).

Ссылки 

 

Члены Французской академии
Историки Франции
Писатели Франции XVIII века
Авторы эротической литературы
Члены Прусской академии наук